

Sigle 
 Baggage Handling System – sistema per lo smistamento dei bagagli, tipicamente installato in aeroporti di medie e grandi dimensioni
 Biblia Hebraica Stuttgartensia – edizione della Bibbia ebraica pubblicata dalla Deutsche Bibelgesellschaft
 British Horse Society – Organizzazione di volontariato (charity) inglese relativa al cavallo e all'equitazione

Codici 
 BHS – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Raglan, Bathurst (Nuova Galles del Sud), Australia
 BHS – Codice ISO 3166-1 alpha-3 per le Bahamas